Бланш Л. Фридери́чи (; 21 января 1878, Бруклин, Нью-Йорк, США — 23 декабря 1933, Висейлия, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Бланш Л. Фридеричи родилась 21 января 1878 года в Бруклине (штат Нью-Йорк, США).

Фридеричи не стремилась стать актрисой — она была преподавателем по актёрскому мастерству и ораторскому искусству. Тем не менее, зрение стало её подводить, она не смогла читать, так что она занялась актёрством.

В 1914—1927 годы Фридеричи появилась в девяти театральных постановках на Бродвее в Нью-Йорке. Появилась в шестидесяти фильмах с 1920 по 1934 годы.

55-летняя Бланш скончалась 23 декабря 1933 года от сердечного приступа по пути на рождественскую службу в General Grant Grove. Её муж, и по совместительству менеджер, Дональд Кэмпбелл был с ней.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США